Явление (фильм, 1988) СССР, режиссёр Георгий Матарадзе. 
 Явление (фильм, 2008) (англ. The Happening) — фильм режиссёра М. Найт Шьямалана, снятый в 2008 году.
 Явление (фильм, 2012) (англ. The Apparition) — художественный фильм режиссёра Тодда Линкольна.